Freiing Spitze är ett berg i Österrike.   Det ligger i distriktet Politischer Bezirk Innsbruck Land och förbundslandet Tyrolen, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Freiing Spitze är  meter över havet.

Terrängen runt Freiing Spitze är bergig österut, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Reither Spitze,  meter över havet,  km väster om Freiing Spitze. Runt Freiing Spitze är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Innsbruck,  km sydost om Freiing Spitze. 

I omgivningarna runt Freiing Spitze växer i huvudsak barrskog.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Tyrolen
Berg i Österrike 2000 meter över havet eller högre